Ouro Branco (Alagoas) – miejscowość w stanie Alagoas w Brazylia 
 Ouro Branco (Minas Gerais) – miejscowość w stanie Minas Gerais w Brazylia 
 Ouro Branco (Rio Grande do Norte) – miejscowość w stanie Rio Grande do Norte w Brazylia